

Села 
 Червоне — Дніпропетровська область, Криворізький район, Глеюватська сільська громада
 Червоне — Дніпропетровська область, Криворізький район, Карпівська сільська громада (в минулому — Широківський район)